Black Hand – singolo dei New Trolls del 1972.
 La legge del silenzio (Black Hand) – film del 1949 diretto da Richard Thorpe.
 Mano Nera (Black Hand) – personaggio dei fumetti DC Comics

Altre pagine
 Mano Nera
 The Black Hand